Edward Staniek (ur. 1941) – polski prezbiter katolicki
 Irena Staniek – polska śpiewaczka
 Jan Staniek (1879-1968) – archiwista amator, pamiętnikarz, z zawodu hutnik
 Jarosław Staniek (ur. 1965) – polski tancerz i choreograf
 Mirosław Staniek (1968–2009) – polski piłkarz
 Ryszard Staniek (ur. 1971) – polski piłkarz

Zobacz też